Китьякара Воралаксана, принц Чантхабури  () 8 июня 1874 года – 27 мая 1931 года) — сиамский Принц,  член сиамской королевской семьи. Родился в доме Китьякара (ราชสกุล กิ ติ ยาก ร). Нынешние потомки используют его королевскую фамилию. Является дедушкой по отцовской линии королевы Сирикит, супруги короля Пумипона Адульядета (Рамы IX ).

Биография 

Принц Китьякар Воралаксан родился в Большом дворце города Бангкок. Принц был 12-м ребенком короля Чулалонгкорна, Рамы V Сиама и Чао Чом Манды Уама (เจ้าจอมมารดา อ่วม ). Учился принц в начальной школе для мальчиков Suankularb Wittayalai School (Бангкок). В 1885 году он отправился в Великобританию изучать востоковедение, пали и санскрит в колледже Баллиол в Оксфорде. Учиться он поехал с тремя своими братьями:

 Принцем Раффи Фаттанасак, принц Ратчабури.
 Принцем Правитра Вадханом, принц Прачинбури.
 Принцем Чираправати Ворадей, принц Накхон-Шайси.

Вернувшись после учебы в Бангкок, он работал в канцелярии Королевского Секретариата и управлении образования (позднее - Министерство образования). В 1902 году был назначен министром финансов. 26 апреля 1902 года получил от отца королевский титул Принц Чантабури(). Этот титул он носил до смерти отца.

Королевские обязанности 
В 1920 году Китьякара Воралаксана стал министром торговли, что соответствовало его коммерческим интересам и способностям. За годы работы на этом посту он создал службу Министерства торговли и статистики, занимался правовым регулированием таможни, налогообложением.

В годы правления короля Праджадхипока (Рама VII) он стал членом Верховного Совета государства Сиам, вместе со своим дядей и его сводным братом, включая:
 Принца Бхануранси Савангунсе, принц Бханубандху Вонгсевадедж.
 Принца Читтароен, принц Нарисара Нувадтивонгс.
 Принца Диснуанкумарн, принц Дамронг Раджанубхаб.
 Принца Парипатра Сукхембхан, принц Накхон Саван.

Китьякара Воралаксана работал также в комитете Сиамского Королевского Института. Им был переведен со среднеиндийского языка Пили на тайский роман Chandrakumarn Chadok. Используя ссылки словаря Пали из RC Childers, он создал Пали-Тайский-Санскритско-английский словарь. В царствование короля Бхумибола Адульядея (Рама IX) он брался за  восстановление оригинального издания Mom Luang Chirayu Nobhavongse. Новое издание было им выполнено.

В дальнейшем, с пошатнувшимся здоровьем, он отправился лечиться в Париж. Скончался Китьякара Воралаксана 27 мая 1931 года в возрасте 56 лет. В Бангкоке перед зданием министерства торговли была воздвигнута его статуя.

Официальной резиденцией дома Китиякара является дворец Девес в Бангкоке.  В этом дворце ныне живут его потомки.

Королевские награды 
В разное время Принцу Китиякара Воралаксана были присуждены следующие королевские награды Таиланда (бывшего Сиама):
   Рыцарь древнего порядка девяти самоцветов.
  Рыцарь выдающегося ордена Королевского дома Чакри.
  Рыцарь Большой Кордон (особый класс) выдающегося ордена Чула Чом Клао.
  Рыцарь Великий Командир Почетного Ордена Рамы (1-й класс).
  Рыцарь Гранд Кордон (Специальный класс) возвышенного ордена Белого слона.
  Рыцарь Великий Крест (первый класс) благородного ордена короны Таиланда.
   Награда Ратана Варабхорн.
  Король Рама V Королевская медаль Cypher, второй класс.
   Король Рама VI Королевская медаль Цифера, первый класс.
   Король Рама VII Королевская медаль Cypher, первый класс.
   Награда Душди Мала.

Примечания

Ссылки 
 Kitiyakara house
 Смерть принца Китиякара Воралаксана

Дети Рамы V
Воспитанники Баллиол-колледжа
Династия Чакри
Кавалеры ордена Девяти камней